Хај Бриџ има више значења:
 Хај Бриџ (Вашингтон)
 Хај Бриџ (Кентаки)
 Хај Бриџ (Њу Џерзи)